Пумпур — фамилия:

 Пумпур, Андрей (1841—1902) — латышский поэт.
 Пумпур, Пётр Иванович (1900—1942) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1937), генерал-лейтенант авиации.